Niemcy:
 Hochdorf – dzielnica Blankenhain
 Hochdorf – dzielnica Nagold
 Hochdorf – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Hochdorf – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen

Szwajcaria:
 Hochdorf – okręg (Wahlkreis) w kantonie Lucerna
 Hochdorf – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Hochdorf

Osoby:
 Max Hochdorf – niemiecki pisarz

Inne:
 Hochdorf Holding – szwajcarskie przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Hochdorf-Assenheim
 grób wodza z Hochdorf